Le ministre de la Guerre était, jusqu'à la seconde moitié du , l'un des deux ministres responsables des forces armées. Il était chargé la gestion de l'armée de terre, tandis que le  était chargé de celle de la marine militaire. Ce titre est désuet depuis la seconde moitié du , étant donné que le poste de Ministre de la Guerre a été fusionné avec celui de la Marine pour donner le poste de Ministre de la Défense.

Listes de ministres de la Guerre

Espagne

États-Unis 
 Liste des Secrétaires d'État à la Guerre (1789-1947) ;
 Liste des Secrétaires à la Défense (1947-..).

France 
 Liste des ministres français de la Défense
 Liste des ministres français de l'Administration de la Guerre

Finlande

Italie 
 Ministres de la guerre du Royaume d'Italie
 Ministres de la Marine du Royaume d'Italie

Mexique 
 Ministre de la guerre du Mexique

Royaume de Prusse 
 Liste des ministres prussiens de la Guerre